Kuei Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi He (vattendrag i Kina, Hunan, lat 26,17, long 113,03), 
 Wei Shui (vattendrag i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar